En , Poświętne est le nom de :

voïvodie de Basse-Silésie
 village de Poświętne

voïvodie de Grande-Pologne
 village de Poświętne, dans le powiat de Nowy Tomyśl
 village de Poświętne, dans le powiat de Szamotuły

voïvodie de Łódź
 gmina de Poświętne, dans le powiat d'Opoczno
village de Poświętne, chef-lieu de cette gmina
 village de Poświętne, dans le powiat de Tomaszów Mazowiecki

 voïvodie de Mazovie
 gmina de Poświętne, dans le powiat de Wołomin
 village de Poświętne, chef-lieu de cette gmina
 village de Poświętne, dans le powiat de Maków
 village de Poświętne, dans le powiat de Radom

voïvodie de Podlachie
 gmina de Poświętne, dans le powiat de Białystok, dans le
 village de Poświętne, chef-lieu de cette gmina
village de Poświętne, dans le powiat de Sokółka